Ślepowron – gatunek ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych
 Ślepowron – polski herb szlachecki
 Ślepowron – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim